Kinnock ist der Familienname folgender Personen:

 Glenys Kinnock (* 1944), britische Politikerin (Labour Party)
 Neil Kinnock (* 1942), britischer Politiker (Labour Party)
Stephen Kinnock (* 1970), britischer Politiker (Labour Party)